Jens Stoltenberg har lett två ministärer i Norge:

 Regeringen Stoltenberg I
 Regeringen Stoltenberg II